Павел Гижицкий (; около 1400 — 21/28 января 1463, Пултуск) — польский дворянин, религиозный деятель, епископ плоцкий (1439—1463).

Биография 
Представитель польского шляхетского рода Гижицких герба «Гоздава». Сын судьи земского сохачевского Вацлава (Венцеслава) из Гижице, помещика села Илув, который первым начал подписываться «из Гижице», и его жены Эльжбеты. Братья: Винцент, маршалок мазовецких князей, и Зигмунд — каноник плоцкий.

Учился в Праге, где в 1419 году получил степень бакалавра свободных искусств. Занимал ряд церковных должностей — каноник и схоластик плоцкий, краковский, гнезненский и познанский. Исполнял также функцию краковского земского писаря. 29 мая 1439 года Павел Гижицкий был избран капитулом епископом Плоцким (как преемник Станислава из Павловиц). 21 августа 1439 года получил папское подтверждение, а 27 декабря того же года принял епископскую хиротонию.

Разделил Плоцкий архидиаконат на плоцкий и пултуский. В 1444 году Павел Гижицкий вместе с вроцлавским епископом Владиславом Опоровским установил границы обеих епархий в так называемых спорных местах.

После смерти короля Польши Владислава III Варненчика Павел Гижицкий рекомендовал на короля одного из мазовецких князей (1446 год). После смерти князей Болеслава IV и Владислава I стал регентом в Плоцком княжестве от имени малолетних князей Земовита VI и Владислава. Княгиня Екатерина за его заслуги во время регентства, подтвердила давние привилегии плоцкому костёлу и предоставила новые. Протестовал против присоединения Мазовии к Польской короне.

Решительный противник гуситов.

В 1462 году Павел Гижицкий был в остром конфликте с королем Польши Казимиром IV Ягеллончиком после того, когда монарх потребовал возврата ленов умерших мазовецких князей. Во время конфликта случались случаи насилия.

Умер в Пултуске, по одним данным, 21 января (по другим — 28 января) 1463 года. Был похоронен в Пултуске, в основанном им же самим в 1449 году в храме.

Примечания

Источники 
 Słowikowski T. Giżycki Paweł (zm. 1463). [W:] Polski Słownik Biograficzny. T. VIIІ/1, zeszyt 36. Wrocław — Kraków — Warszawa : Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1959, s. 23—25.

Ссылки 
 Paweł Giżycki (biskup) // Биографические сведения на сайте католической иерархии

Епископы Плоцкие
Каноники краковские
Каноники плоцкие
Павел
Католические епископы Польши